Skrajna Rzeżuchowa Kopa, Rzeżuchowa Kopa – szczyt w Tatrach Wysokich
 Rzeżuchowa Kopa – szczyt w Tatrach Zachodnich